La Liga 2020./21. (iz sponzorskih razloga poznata kao LaLiga Santander) 90. je sezona španjolskog nogometnog prvenstva od njegova utemeljenja.

Sezona započinje 12. rujna 2020. godine, a završit će 23. svibnja 2021. godine. Branitelj naslova je madridski Real.

Momčadi

Trenerske promjene

Stadioni i lokacije

Tablica 
ažurirano 23. svibnja 2021.

 Rezultati ažurirano 23. svibnja 2021.
Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

Pozicije po kolima

Statistike
''ažurirano 13. rujna 2020.

Najbolji strijelci

Najbolji asistenti

Izvori

Španjolska nogometna natjecanja